Басарабі () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Преутешть.
 Басарабі () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Калафат.